L'ISO 639-3 est une partie de la norme ISO 639 qui définit une codification des noms de langues, avec un niveau de détail linguistique fin, puisqu'elle contient  items (au , sur les 26 × 26 × 26 =  combinaisons possibles de code alphanumérique à 3 lettres). 

La liste des codes ISO 639-3 est présentée dans la série de 26 tableaux alphabétiques ci-dessous.

Elle constitue l'index général permettant d'accéder à la signification de ces codes.

Il existe également une liste des codes ISO 639-3 dépréciés, pour les langues reconnues comme étant non attestées, des doublons, trop similaires à une autre pour avoir un code propre ou si la dénomination de la langue regroupe en fait plusieurs langues distinctes.

Liste alphabétique des codes

a 

aaa-aaz : 
aaa aab  aac   aad 
aae aaf  aag   aah 
aai   aak aal  aam 
aan aao  aap   aaq 
aar aas  aat   aau   
aaw aax  aay   aaz

aba-abz : 
aba abb  abc   abd 
abe abf  abg   abh 
abi abj  abk   abl 
abm abn  abo   abp 
abq abr  abs   abt 
abu abv  abw   abx 
aby abz 

aca-acz : 
aca acb  acc   acd 
ace acf   ach 
aci   ack acl 
acm acn   acp 
acq acr  acs   act 
acu acv  acw   acx 
acy acz 

ada-adz : 
ada adb   add 
ade adf  adg   adh 
adi adj   adl   
adn ado  adp   adq 
adr ads  adt 
adu  adw adx  ady 
adz 

aea-aez : 
aea aeb aec aed 
aee                                                    aek ael aem aen     aeq aer aes   
aeu   aew   aey 
aez 

afa-afz : 
  afb   afd afe   
afg afh afi   afk 
    afn afo afp   
afr afs aft afu 
        afz 

aga-agz : 
aga agb agc agd 
age agf agg agh 
agi agj agk agl 
agm agn ago agp 
agq agr ags agt 
agu agv agw agx 
agy agz 

aha-ahz : 
aha ahb         ahg ahh ahi   ahk ahl 
ahm ahn aho ahp 
  ahr ahs aht            

aia-aiz : 
aia aib aic aid 
aie aif aig aih 
aii aij aik ail 
aim ain aio aip 
aiq air ais ait     aiw aix aiy aiz 

aja-ajz : 
aja           ajg   
aji             ajp       ajt aju   ajw     ajz 

aka-akz : 
aka akb akc akd 
ake akf akg akh 
aki   akj akk akl akm   ako akp akq akr aks akt aku 
akv akw akx aky 
akz

ala-alz : 
ala   alc ald ale alf   alh ali alj alk all alm aln 
alo alp alq alr 
als alt alu   alw alx aly alz 

ama-amz : 
ama amb amc   ame amf amg amh ami 
amj amk aml amm 
amn amo amp amq 
amr ams amt amu 
amv amw amx amy 
amz 

ana-anz : 
ana anb anc and 
ane anf ang anh 
ani anj ank anl 
anm ann ano anp 
anq anr ans ant 
anu anv anw anx 
any anz 

aoa-aoz : 
aoa aob aoc aod 
aoe aof aog aoh 
aoi aoj aok aol 
aom aon       aor 
aos aot       aox   aoz 

apa-apz : 
  apb apc apd ape   apg aph api apj apk apl apm apn 
apo app apq apr 
aps apt apu apv 
apw apx apy apz 

aqa-aqz : 
    aqc       aqg           aqm aqn   aqp   aqr                 

ara-arz : 
ara arb arc ard 
are   arg arh ari arj ark arl   arn aro arp arq arr 
ars   aru arv arw arx ary arz 

asa-asz : 
asa asb asc asd 
ase asf asg ash 
asi asj ask asl 
asm asn aso asp 
asq asr ass ast 
asu asv asw asx 
asy asz 

ata-atz : 
ata atb atc atd 
ate   atg   ati 
atj atk atl atm 
atn ato atp atq 
atr ats att atu 
atv atw atx aty 
atz 

aua-auz : 
aua aub auc aud 
aue   aug auh aui auj auk aul aum 
aun auo aup auq 
aur   aut auu   auw aux auy auz 

ava-avz : 
ava avb   avd ave       avi   avk avl   avn avo       avs avt avu avv         

awa-awz : 
awa awb awc   awe     awh awi   awk   awm awn awo     
awr aws awt awu 
awv aww awx awy   

axa-axz : 
  axb         axg       axk   axm                     axx 

aya-ayz : 
aya ayb ayc ayd 
aye   ayg ayh ayi   ayk ayl aym ayn ayo ayp ayq ayr 
ays ayt ayu      
ayx ayy ayz 

aza-azz : 
aza azb     aze   
azg     azj     azm   azo         azt           azz

b 

baa-baz :
baa bab bac bad 
bae baf bag bah  
baj bak bal bam 
ban bao bap baq/eus bar bas   bau bav baw bax bay baz 

bba-bbz :
bba bbb bbc bbd 
bbe bbf bbg bbh 
bbi bbj bbk bbl 
bbm bbn bbo bbp 
bbq bbr bbs bbt 
bbu bbv bbw bbx 
bby bbz 

bca-bcz :
bca bcb bcc bcd 
bce bcf bcg bch 
bci bcj bck bcl 
bcm bcn bco bcp 
bcq bcr bcs bct 
bcu bcv bcw bcx 
bcy bcz 

bda-bdz :
bda bdb bdc bdd 
bde   bdg bdh bdi bdj bdk bdl bdm 
bdn bdo bdp bdq 
bdr bds bdt bdu 
bdv bdw bdx bdy 
bdz 

bea-bez :
bea beb bec bed 
bee bef beg beh 
bei bej bek bel 
bem ben beo bep 
beq   bes bet beu bev bew bex bey 
bez 

bfa-bfz :
bfa bfb bfc bfd 
bfe bff bfg bfh 
bfi bfj bfk bfl 
bfm bfn bfo bfp 
bfq bfr bfs bft 
bfu   bfw   bfy 
bfz 

bga-bgz :
bga bgb bgc bgd 
bge bgf bgg bgh 
bgi bgj bgk bgl 
bgm bgn bgo bgp 
bgq bgr bgs bgt 
bgu bgv bgw bgx 
bgy bgz 

bha-bhz :
bha bhb bhc bhd 
bhe bhf bhg bhh 
bhi bhj bhk bhl 
bhm bhn bho bhp 
bhq bhr bhs bht 
bhu bhv bhw bhx 
bhy bhz 

bia-biz :
bia bib bic bid 
bie bif big bih 
bii bij bik bil 
bim bin bio bip 
biq bir bis bit 
biu biv biw bix 
biy biz 

bja-bjz :
bja bjb bjc bjd 
bje bjf bjg bjh 
bji bjj bjk bjl 
bjm bjn bjo   bjq bjr bjs bjt bju 
bjv bjw bjx bjy 
bjz 

bka-bkz :
bka bkb bkc bkd 
bke bkf bkg bkh 
bki bkj bkk bkl 
bkm bkn bko bkp 
bkq bkr bks bkt 
bku bkv bkw bkx 
bky bkz 

bla-blz :
bla blb blc bld 
ble blf blg blh 
bli blj blk bll 
blm bln blo blp 
blq blr bls blt 
blu blv blw blx 
bly blz 

bma-bmz :
bma bmb bmc bmd 
bme bmf bmg bmh 
bmi bmj bmk bml 
bmm bmn bmo bmp 
bmq bmr bms bmt 
bmu bmv bmw bmx 
bmy bmz 

bna-bnz :
bna bnb bnc bnd 
bne bnf bng bnh 
bni bnj bnk bnl 
bnm bnn bno bnp 
bnq bnr bns   bnu bnv bnw bnx bny 
bnz 

boa-boz :
boa bob   bod boe bof bog boh boi 
boj bok bol bom 
bon boo bop boq 
bor bos bot bou 
bov bow box boy 
boz 

bpa-bpz :
bpa bpb   bpd     
bpg bph bpi bpj 
bpk bpl bpm bpn 
bpo bpp bpq bpr 
bps bpt bpu bpv 
bpw bpx bpy bpz 

bqa-bqz :
bqa bqb bqc bqd 
  bqf bqg bqh bqi bqj bqk bql bqm 
bqn bqo bqp bqq 
bqr bqs bqt bqu 
bqv bqw bqx bqy 
  bqz 

bra-brz :
bra brb brc brd 
bre brf brg brh 
bri brj brk brl 
brm brn bro brp 
brq brr brs brt 
bru brv brw brx 
bry brz 

bsa-bsz :
bsa bsb bsc   bse bsf bsg bsh bsi 
bsj bsk bsl bsm 
bsn bso bsp bsq 
bsr bss bst bsu 
bsv bsw bsx bsy  

bta-btz :
bta btb btc btd 
bte btf btg bth 
bti btj   btl btm btn bto btp btq 
btr bts btt btu 
btv btw btx bty 
btz 

bua-buz :
bua bub buc bud 
bue buf bug buh 
bui buj buk bul 
bum bun buo bup 
buq   bus but buu buv buw bux buy 
buz 

bva-bvz :
bva bvb bvc bvd 
bve bvf bvg bvh 
bvi bvj bvk bvl 
bvm bvn bvo   bvq bvr   bvt bvu bvv bvw bvx   bvz 

bwa-bwz :
bwa bwb bwc bwd 
bwe bwf bwg bwh 
bwi bwj bwk bwl 
bwm bwn bwo bwp 
bwq bwr bws bwt 
bwu   bww bwx bwy bwz 

bxa-bxz :
bxa bxb bxc bxd 
bxe bxf bxg bxh 
bxi bxj bxk bxl 
bxm bxn bxo bxp 
bxq bxr bxs   bxu bxv bxw bxx   bxz

bya-byz :
bya byb byc byd 
bye byf byg byh 
byi byj byk byl 
bym byn byo byp 
byq byr bys byt   byv byw byx byy 
byz 

bza-bzz :
bza bzb   bzd bze bzf bzg bzh bzi 
bzj bzk bzl bzm 
bzn bzo bzp bzq 
bzr bzs bzt bzu 
bzv bzw bzx bzy 
bzz

c 

caa-caz :
caa cab cac cad 
cae caf cag cah 
  caj cak cal cam can cao cap caq 
car cas cat   cav caw cax cay caz

cba-cbz : 
  cbb cbc cbd cbe   cbg cbh cbi cbj cbk cbl cbm cbn 
cbo     cbr cbs 
cbt cbu cbv     
cby  

cca-ccz :
cca   ccc ccd cce   ccg cch   ccj   
ccl ccm   cco ccp ccq ccr                

cda-cdz :
cda       cde cdf 
cdg cdh cdi cdj     cdm cdn cdo     
cdr cds           
cdy cdz 

cea-cez :
cea ceb         ceg             cen         ces cet             

cfa-cfz :
cfa     cfd     cfg           cfm                           

cga-cgz :
cga   cgc       cgg       cgk                               

cha-chz :
cha chb chc chd 
che chf chg chh   
chj chk chl chm 
chn cho chp chq 
chr chs cht chu 
chv chw chx chy 
chz 

cia-ciz :
cia cib cic cid 
cie     cih     cik   cim cin   cip   
cir         ciw   
ciy  

cja-cjz :
cja       cje     
cjh cji   cjk   
cjm cjn cjo cjp  
cjr cjs     cjv    
cjy  

cka-ckz :
cka ckb ckc ckd 
cke ckf   ckh cki ckj ckk ckl     
cko   ckq ckr cks ckt cku ckv ckw 
ckx cky ckz 

cla-clz :
cla   clc cld cle     clh cli   clk 
cll clm   clo           clu   clw   cly  

cma-cmz :
cma       cme   cmg   cmi   cmk cml 
cmm cmn cmo     
cmr cms cmt            

cna-cnz :
cna cnb cnc       
cng cnh cni   cnk cnl cnm   cno     cnr cns cnt cnu   cnw cnx     

coa-coz :
coa cob coc cod 
coe cof cog coh  
coj cok col com 
con coo cop coq 
cor cos cot cou 
cov cow cox coy 
coz 

cpa-cpz :
cpa cpb cpc       
cpg   cpi         
cpn         cps   
cpu     cpx cpy  

cqa-cqz :
      cqd                                 cqu          

cra-crz :
cra crb crc crd 
cre crf crg crh 
cri crj crk crl 
crm crn cro   crq crr crs crt   crv crw crx cry crz 

csa-csz :
csa csb csc csd 
cse csf csg csh 
csi   csk csl csm csn cso   csq csr css cst     csw   
csy csz 

cta-ctz :
cta   ctc ctd cte   ctg   cti     ctl ctm ctn cto ctp     cts ctt ctu         ctz 

cua-cuz :
cua cub cuc       
cug cuh cui cuj 
cuk cul cum cun 
cuo cup cuq cur   cut cuu cuv cuw 
cux     

cva-cvz :
            cvg             cvn                        

cwa-cwz :
cwa cwb   cwd cwe   cwg                         cwt            

cya-cyz :
cya cyb                     cym   cyo                      

cza-czz :
              czh     
czk     czn czo         czt

d 

daa-daz :
daa   dac dad dae daf dag dah dai 
daj dak dal   dan dao dap daq dar 
das   dau dav daw dax   daz 

dba-dbz :
dba dbb   dbd dbe dbf dbg   dbi dbj   dbl dbm dbn dbo dbp dbq dbr     
dbu dbv     dby  

dca-dcz :
    dcc                             dcr                

dda-ddz :
      ddd dde   ddg   ddi ddj       ddn ddo       dds       
ddw      

dea-dez :
    dec ded dee 
def deg deh dei  
dek del dem den  
dep deq der des   deu dev       dez 

dfa-dfz :

dga-dgz :
dga dgb dgc dgd 
dge   dgg dgh dgi   dgk     dgn dgo     dgr dgs   dgu     dgx   dgz 

dha-dhz :
dha     dhd     dhg   dhi     dhl dhm 
dhn dho     dhr 
dhs   dhu dhv dhw      

dia-diz :
dia dib dic did   dif dig dih dii 
dij dik dil dim 
din dio dip diq 
dir dis dit diu 
div diw dix diy 
diz 

dja-djz :
  djb djc djd dje djf     dji djj 
djk djl djm djn 
djo     djr     dju   djw      

dka-dkz :
dka                   
dkk dkl           
dkr dks         dkx    

dla-dlz :
            dlg           dlm dln                        

dma-dmz :
dma   dmc   dme   
dmg       dmk dml 
dmm   dmo     dmr 
dms   dmu dmv   
dmx dmy  

dna-dnz :
dna     dnd dne  
dng   dni   dnk     dnn       dnr   dnt dnu   dnw   dny  

doa-doz :
doa dob doc   doe   dof   doh doi   
dok dol   don doo dop doq dor dos 
dot   dov dow dox doy doz 

dpa-dpz :
                             dpp                    

dra-drz :
  drb   drd dre   
drg drh dri     
drl   drn dro   
drq drr drs drt 
dru   drw   dry  

dsa-dsz :
  dsb     dse     
dsh dsi     dsl   
dsn dso   dsq                  

dta-dtz : 
dta dtb             
dti   dtk   dtm     dtp   dtr dts dtt dtu          

dua-duz :
dua dub duc dud 
due duf dug duh 
dui duj duk dul 
dum dun duo dup 
duq dur dus   duu duv duw dux duy 
duz 

dva-dvz :
dva                                                  

dwa-dwz :
dwa                                   dws       
dww 

dya-dyz :
dya dyb   dyd     
dyg   dyi       dym dyn dyo           
dyu       dyy  

dza_dzz :
dza     dzd     dzg         dzl   dzn dzo

e 

eaa-eaz :

eba-ebz :
            ebg               ebo     ebr     ebu          

eca-ecz :
                              ecr ecs           ecy  

eda-edz :

eea-eez :
        eee                                         

efa-efz :
efa       efe       
efi                                  

ega-egz :
ega                           ego                   egy  

eha-ehz :
                                        ehu          

eia-eiz :
                              eip       eit   
eiv        

eja-ejz :
eja                                                  

eka-ekz :
eka       eke   ekg   eki       ekm   
eko ekp   ekr             eky  

ela-elz :
        ele     elh 
eli   elk ell elm    elo elp         
elu     elx    

ema-emz :
ema emb     eme   
emg   emi   emk 
eml emm emn emo 
emp     ems   emu   emw   emy  

ena-enz ;
ena enb enc end   
enf eng enh         enm enn eno   enq enr     enu env 
enw      

eoa-eoz :
                                      eot            

epa-epz :
                epi           epo                  

era-erz :
era            erg 
erh eri   erk       ero     err ers 
ert     erw      

esa-esz : 
        ese     esh 
esi   esk esl esm esn eso   esq   
ess est esu          

eta-etz :
  etb etc         
eth           etn 
eto     etr ets 
ett etu     etx   
etz 

eua-euz : 
                                  eur eus/baq              

eva-evz :
        eve     evh           evn                        

ewa-ewz :
        ewe                 ewo                      

exa-exz :
                                        ext            

eya-eyz :
eya                           eyo                      

eza-ezz :
        eze

f 

faa_faz :
faa fab   fad   
faf fag fah fai 
faj fak fal fam 
fan fao fap   far fas fat fau     
fax fay faz 

fba-fbz :

fca-fcz :
                                    fcs               

fda-fdz :

fea-fez :
                                  fer                 

ffa-ffz :
                ffi       ffm         fgr                 

fga-fgz :

fia-fiz :
fia       fie         fij   fil   fin   
fip   fir   fit     fiw       

fja-fjz :

fka-fkz :
                                          fkv         

fla-flz :
fla             flh 
fli     fll   fln       flr             
fly 

fma-fmz :
                              fmp         fmu           

fna-fnz :
            fng   fni                                   

foa-foz :
      fod         foi       fom fon       
for fos               

fpa-fpz :
        fpe                           fqs               

fra-frz :
fra   frc frd         fri   frk   frm   fro frp frq frr 
frs frt         fry  

fsa-fsz :
         fse             fsl             fss               

fta-ftz :

fua-fuz :
  fub fuc fud fue fuf   fuh fui fuj   ful fum fun     
fuq fur   fut fuu fuv     fuy   

fva-fvz :
                                  fvr                 

fwa-fwz :
fwa       fwe

g 

gaa-gaz :
gaa gab   gad gae gaf gag gah gai 
gaj gak gal gam 
gan gao gap gaq 
gar gas gat gau 
gav gaw gax gay 
gaz 

gba-gbz :
gba gbb gbc gbd 
gbe gbf gbg gbh 
gbi gbj gbk gbl 
gbm gbn gbo gbp 
gbq gbr gbs   gbu gbv   gbx gby gbz

gca-gcz :
    gcc gcd gce 
gcf           gcl   
gcn       gcr   gct             

gda-gdz :
gda gdb gdc gdd 
gde gdf gdg gdh 
gdi gdj gdk gdl 
gdm gdn gdo   gdq gdr     gdu     gdx     

gea-gez :
gea geb gec ged     geg geh gei gej gek gel         geq   ges       gew gex gey gez 

gfa-gfz :
                    gfk                 gft             

gga-ggz :
gga ggb   ggd gge   ggg       ggk ggl   ggn ggo     ggr   ggt ggu   ggw       

gha-ghz :
gha   ghc   ghe     ghh     ghk ghl   
ghn gho     ghr 
ghs ght             

gia-giz :
gia gib gic gid     gig         gil 
gim gin gio gip 
giq gir gis git     giw gix giy giz

gja-gjz :
                gji   
gjk     gjn             gju           

gka-gkz :
gka       gke                 gkn   gkp                     

gla-glz :
gla   glc gld gle   glg glh gli glj glk       glo     
glr     glu glv 
glw   gly   

gma-gmz :
gma gmb   gmd       gmh       gml gmm 
gmn gmo           
gmu     gmx gmy   

gna-gnz
gna gnb gnc gnd 
gne   gng gnh gni   gnk gnl gnm gnn gno   gnq gnr   
gnt gnu   gnw     
gnz 

goa-goz :
goa gob goc god 
goe   gog goh goi goj gok gol gom 
gon goo gop goq 
gor gos got gou   gow gox goy goz 

gpa-gpz :
gpa                         gpn                         

gqa-gqz :
gqa               gqi         gqn       gqr                 

gra-grz :
gra grb grc grd     grg grh gri grj     grm grn gro   
grq grr grs grt 
gru grv grw grx 
gry grz 

gsa-gsz :
        gse   gsg         gsl gsm gsn 
gso gsp     gss       gsw       

gta-gtz :
gta               gti                                   

gua_guz :
gua gub guc gud 
gue guf gug guh 
gui guj guk gul 
gum gun guo gup 
guq gur gus gut 
guu guv guw gux   
guz 

gva-gvz :
gva   gvc   gve 
gvf       gvj   gvl gvm gvn gvo gvp   gvr gvs           
gvy   

gwa-gwz :
gwa gwb gwc gwd 
gwe gwf gwg   gwi gwj       gwn       
gwr   gwt gwu   
gww gwx     

gxa-gxz :
                                              gxx     

gya-gyz :
gya gyb   gyd gye gyf gyg   gyi     
gyl gym gyn       
gyr             gyy   

gza_gzz :
gza               gzi         gzn

h 

haa-haz :
haa hab hac had 
hae haf hag hah 
hai haj hak hal 
ham han hao hap 
haq har has hat 
hau hav haw hax 
hay haz 

hba-hbz :
hba hbb                       hbn hbo       hbs   hbu           

hca-hcz :
hca             hch                                     

hda-hdz :
                          
hdn         hds           hdy   

hea-hez :
hea heb   hed     
heg heh hei       
hem         her                 

hfa-hfz : néant

hga-hgz :
                        
hgm                   
hgw       

hha-hhz :
                hhi                 hhr             hhy   

hia-hiz :
hia hib   hid   
hif hig hih hii 
hij hik hil   hin hio     hir   hit     hiw hix     

hja-hjz :
                hji                                   

hka-hkz :
hka       hke           hkk               
hks               

hla-hlz :
hla hlb   hld hle                             hlt hlu           

hma-hmz :
hma hmb hmc hmd 
hme hmf hmg hmh 
hmi hmj hmk hml 
hmm hmn hmo hmp 
hmq hmr hms hmt 
hmu hmv hmw   hmy hmz 

hna-hnz :
hna     hnd hne     hnh hni hnj       
hnn hno       hns   hnu           

hoa-hoc :
hoa hob hoc hod 
hoe     hoh hoi 
hoj   hol hom   
hoo hop   hor hos hot   hov how   
hoy hoz 

hpa-hpz :
                            hpo       hps               

hqa-hqz : néant

hra-hrz :
hra       hre           hrk   hrm   hro     hrr   hrt hru 
hrv   hrx   hrz 

hsa-hsz :
  hsb       hsf   
hsh       hsl   hsn         hss               

hta-htz :
                hti           hto       hts   htu     htx     

hua-huz :
  hub huc hud hue huf hug huh hui 
huj huk hul hum 
hun huo hup huq 
hur hus hut huu 
huv huw hux huy 
huz 

hva-hvz :
hva   hvc   hve           hvk     hvn               hvv         

hwa-hwz :
hwa   hwc                       hwo                       

hxa-hxz : néant

hya-hyz :
hya       hye                                          

hza-hzz : néant

i 

iaa-iaz :
                iai         ian   iap   iar                 

iba-ibz :
iba ibb   ibd ibe   ibg   ibi     ibl ibm ibn ibo     
ibr     ibu       
iby   

ica-icz :
ica             ich       icl           icr                 

ida-idz :
ida idb idc idd 
ide       idi           ido     idr ids 
idt idu           

iea-iez : néant

ifa-ifz :
ifa ifb     ife 
iff         ifk   
ifm               ifu       ify   

iga-igz :
  igb     ige   igg         igl igm ign igo       igs       
igw       

iha-ihz :
  ihb             ihi             ihp                     

iia-iiz :
                iii                                   

ija-ijz :
    ijc   ije         ijj       ijn         ijs               

ika-ikz :
        ike       iki   ikk ikl     iko 
ikp       ikt iku 
ikv ikw ikx   ikz 

ila-ilz :
ila ilb     ile   
ilg   ili   ilk 
ill     ilo           ilu ilv ilw       

ima-imz :
ima       ime       
imi     iml imn 
imo     imr ims           imy   

ina-inz :
ina inb   ind     
ing inh   inj   
inl inm inn ino 
inp     ins int           inz 

ioa-ioz :
                                  ior     iou   iow       

ipa-ipz :
                ipi   
ipk       ipo                       

iqa-iqz :
                                        iqu           

ira-irz :
        ire     irh 
iri   irk     irn       irr     iru     
irx iry   

isa-isz :
isa   isc isd ise   isg ish isi     
isl ism isn iso     isr   ist isu           

ita-itz :
ita itb     ite       iti   itk itl 
itm   ito     itr 
its itt   itv itw itx ity itz 

iua-iuz :
                        
ium                           

iva-ivz :
  ivb                                       ivv         

iwa-iwz :
                    iwk   iwm   iwo       
iws               

ixa-ixz :
    ixc           ixi ixj   ixl                             

iya-iyz :
iya                           iyo                 iyx     

iza-izz :
              izh izi                 izr

j 

jaa-jzz :
jaa jab jac jad 
jae jaf   jah jai jaj jak jal jam   jao   jaq jar jas jat jau jav   jax jay jaz 

jba-jbz :
        jbe       jbj         jbn jbo     
jbr   jbt jbu           

jca-jcz :
                                    jcs jct             

jda-jdz :
jda           jdg                         jdt             

jea-jez :
  jeb     jee   jeg jeh jei   jek jel   jen       jer   
jet jeu           

jfa-jfz : néant

jga-jgz:
  jgb     jge                   jgo                       

jha-jhz :
                jhi                   jhs               

jia-jiz :
jia jib jic jid 
jie   jig jih jii     jil jim   jio   jiq     jit jiu 
jiv     jiy   

jja-jjz : néant

jka-jkz :
                            jko           jku           

jla-jlz :
        jle                                           

jma-jmz :
jma jmb jmc jmd         jmi     jml   
jmn       jmr jms         jmx     

jna-jnz :
jna     jnd     jng   jni jnj   jnl             jns               

joa-joz :
  job   jod                           jor jos       jow       

jpa-jpz :
jpa                         jpn       jpr                 

jqa-jqz :
                                  jqr                 

jra-jrz :
jra jrb                               jrr   
jrt jru           

jsa-jsz :
                      
jsl                             

jta-jtz : néant

jua-juz :
jua jub juc jud       juh     juk jul jum jun juo jup   jur jus jut juu   juw   juy   

jva-jvz :
      jvd                   jvn                         

jwa-jwz :
                jwi                                   

jxa-jxz : néant

jya-jyz :
jya       jye                                       jyy  

jza-jzz : néant

k 

kaa-kaz :
kaa kab kac kad 
kae kaf kag kah 
kai kaj kak kal 
kam kan kao kap 
kaq   kas kat kau kav kaw kax kay 
kaz 

kba-kbz :
kba kbb kbc kbd 
kbe kbf kbg kbh 
kbi kbj kbk kbl 
kbm kbn kbo kbp 
kbq kbr kbs kbt 
kbu kbv kbw kbx 
kby kbz 

kca-kcz :
kca kcb kcc kcd 
kce kcf kcg kch 
kci kcj kck kcl 
kcm kcn kco kcp 
kcq kcr kcs kct 
kcu kcv kcw kcx 
kcy kcz 

kda-kdz :
kda   kdc kdd kde kdf kdg kdh kdi 
kdj kdk kdl kdm 
kdn   kdp kdq kdr   kdt kdu kdv kdw kdx kdy kdz 

kea-kez :
kea keb kec ked 
kee kef keg   kei kej kek kel kem 
ken keo kep keq 
ker kes ket keu 
kev kew kex key 
kez 

kfa-kfz :
kfa kfb kfc kfd 
kfe kff kfg kfh 
kfi kfj kfk kfl 
kfm kfn kfo kfp 
kfq kfr kfs kft 
kfu kfv kfw kfx 
kfy kfz 

kga-kgz :
kga kgb kgc kgd 
kge kgf kgg kgh 
kgi kgj kgk kgl 
kgm kgn kgo kgp 
kgq kgr kgs kgt 
kgu kgv kgw kgx 
kgy   

kha-khz :
kha khb khc khd 
khe khf khg khh   
khj khk khl khm 
khn kho khp khq 
khr khs kht khu 
khv khw khx khy 
khz 

kia-kiz :
kia kib kic kid 
kie kif kig kih 
kii kij kik kil 
kim kin kio kip 
kiq kir kis kit 
kiu kiv kiw kix 
kiy kiz 

kja-kjz :
kja kjb kjc kjd 
kje kjf kjg kjh 
kji kjj kjk kjl 
kjm kjn kjo kjp 
kjq kjr kjs kjt 
kju     kjx kjy 
kjz 

kka-kkz :
kka kkb kkc kkd 
kke kkf kkg kkh 
kki kkj kkk kkl 
kkm kkn kko kkp 
kkq kkr kks kkt 
kku kkv kkw kkx 
kky kkz 

kla-klz :
kla klb klc kld 
kle klf klg klh 
kli klj klk kll 
klm kln klo klp 
klq klr kls klt 
klu klv klw klx 
kly klz 

kma-kmz :
kma kmb kmc kmd 
kme kmf kmg kmh 
kmi kmj kmk kml 
kmm kmn kmo kmp 
kmq kmr kms kmt 
kmu kmv kmw kmx 
kmy kmz 

kna-knz :
kna knb knc knd 
kne knf kng   kni knj knk knl knm 
knn kno knp knq 
knr kns knt knu 
knv knw knx kny 
knz 

koa-koz :
koa   koc kod koe kof kog koh koi 
koj kok kol kom 
kon koo kop koq 
kor kos kot kou 
kov kow kox koy 
koz 

kpa-kpz :
kpa kpb kpc kpd 
kpe kpf kpg kph 
kpi kpj kpk kpl 
kpm kpn kpo kpp 
kpq kpr kps kpt 
kpu kpv kpw kpx 
kpy kpz 

kqa-kqz :
kqa kqb kqc kqd 
kqe kqf kqg kqh 
kqi kqj kqk kql 
kqm kqn kqo kqp 
kqq kqr kqs kqt 
kqu kqv kqw kqx 
kqy kqz 

kra-krz :
kra krb krc krd 
kre krf   krh kri krj krk krl krm 
krn   krp   krr 
krs krt kru krv 
krw krx kry krz 

ksa-ksz :
ksa ksb ksc ksd 
kse ksf ksg ksh 
ksi ksj ksk ksl 
ksm ksn kso ksp 
ksq ksr kss kst 
ksu ksv ksw ksx 
ksy ksz 

kta-ktz :
kta ktb ktc ktd 
kte ktf ktg kth 
kti ktj ktk ktl 
ktm ktn kto ktp 
ktq ktr kts ktt 
ktu ktv ktw ktx 
kty ktz 

kua-kuz :
kua kub kuc kud 
kue kuf kug kuh 
kui kuj kuk kul 
kum kun kuo kup 
kuq kur kus kut 
kuu kuv kuw kux 
kuy kuz 

kva-kvz :
kva kvb kvc kvd 
kve kvf kvg kvh 
kvi kvj kvk kvl 
kvm kvn kvo kvp 
kvq kvr kvs kvt 
kvu kvv kvw kvx 
kvy kvz 

kwa-kwz :
kwa kwb kwc kwd 
kwe kwf kwg kwh 
kwi kwj kwk kwl 
kwm kwn kwo kwp 
kwq kwr kws kwt 
kwu kwv kww kwx 
kwy kwz 

kxa-kxz :
kxa kxb kxc kxd 
kxe kxf   kxh kxi kxj kxk kxl kxm 
kxn kxo kxp kxq 
kxr kxs kxt kxu 
kxv kxw kxx kxy 
kxz 

kya-kyz :
kya kyb kyc kyd 
kye kyf kyg kyh 
kyi kyj kyk kyl 
kym kyn kyo kyp 
kyq kyr kys kyt 
kyu kyv kyw kyx 
kyy kyz 

kza-kzz :
kza kzb kzc kzd 
kze kzf kzg kzh 
kzi kzj kzk kzl 
kzm kzn kzo kzp 
kzq kzr kzs kzt 
kzu kzv kzw kzx 
kzy kzz

l 

laa-laz :
laa lab lac lad 
lae laf lag lah 
lai laj lak lal 
lam lan lao lap 
laq lar las lat 
lau lav law lax 
lay laz 

lba-lbz :
lba lbb lbc   lbe lbf lbg   lbi lbj     lbm lbn lbo   
lbq lbr lbs lbt 
lbu lbv lbw lbx 
lby lbz 

lca-lcz :
    lcc lcd lce 
lcf   lch       lcl lcm     lcp lcq   
lcs               

lda-ldz :
  ldb   ldd     ldg ldh ldi ldj ldk 
ldl ldm ldn ldo 
ldp ldq                   

lea-lez :
lea leb lec led 
lee lef leg leh 
lei lej lek lel 
lem len leo lep 
leq ler les let 
leu lev lew lex 
ley lez 

lfa-lfz :
lfa                         lfn                         

lga-lgz :
lga lgb         lgg lgh lgi   lgk lgl lgm lgn     lgq 
lgr   lgt lgu         lgz 

lha-lhz :
lha             lhh 
lhi     lhl lhm 
lhn   lhp     lhs 
lht lhu           

lia-liz :
lia lib lic lid 
lie lif lig lih 
lii lij lik lil 
lim lin lio lip 
liq lir lis lit 
liu liv liw lix 
liy liz 

lja-ljz :
        lje       lji     ljl       ljp                     

lka-lkz :
lka lkb lkc lkd 
lke     lkh lki 
lkj   lkl   lkn 
lko     lkr   lkt         lky   

lla-llz :
lla llb llc lld 
lle llf llg llh 
lli   llk lll llm lln llo llp llq   lls   llu     llx     

lma-lmz :
lma lmb lmc lmd 
lme lmf lmg lmh 
lmi lmj lmk lml 
lmm lmn lmo lmp 
lmq lmr     lmu 
lmv lmw lmx lmy 
lmz 

lna-lnz :
lna lnb   lnd     
lng lnh lni lnj   lnl lnm lnn lno       lns   lnu         lnz 

loa-loz :
loa lob loc   loe lof log loh loi 
loj lok lol lom 
lon loo lop loq 
lor los lot lou 
lov low lox loy 
loz 

lpa-lpz :
lpa       lpe                 lpn lpo                 lpx     

lqa-lqz : néant

lra-lrz :
lra   lrc   lre   
lrg   lri   lrk 
lrl lrm lrn lro     lrr   lrt   lrv         

lsa-lsz :
lsa     lsd lse   
lsg lsh lsi     
lsl lsm   lso     
lsr lss               

lta-ltz :
    ltc       ltg   
lti         ltn lto       lts   ltu         ltz 

lua-luz :
lua lub luc lud 
lue luf lug   lui luj luk lul lum 
lun luo lup luq 
lur lus lut luu 
luv luw   luy luz

lva-lvz :
lva                   
lvk                   
lvu           

lwa-lwz :
lwa       lwe   lwg lwh       lwl lwm   lwo         lwt     
lww       

lxa-lxz : néant

lya-lyz :
lya           lyg             lyn                         

lza-lzz :
                      
lzl   lzn                       lzz

m 

maa-maz :
maa mab   mad mae 
maf mag mah mai maj mak mal mam man     
maq mar mas mat mau mav maw max   maz 

mba-mbz :
mba mbb mbc mbd mbe mbf   mbh mbi mbj 
mbk mbl mbm mbn mbo mbp mbq mbr mbs mbt mbu mbv mbw mbx mby mbz 

mca-mcz :
mca mcb mcc mcd mce mcf mcg mch mci mcj mck mcl mcm mcn mco mcp mcq mcr mcs mct mcu mcv mcw mcx mcy mcz 

mda-mdz :
mda mdb mdc mdd mde mdf mdg mdh mdi mdj mdk mdl mdm mdn   
mdp mdq mdr mds mdt mdu mdv mdw mdx mdy mdz 

mea-mez :
mea meb mec med mee mef meg meh mei mej mek mel mem men meo mep meq mer mes met meu mev mew   mey 
mez 

mfa-mfz :
mfa mfb mfc mfd mfe mff mfg mfh mfi mfj mfk mfl mfm mfn mfo mfp mfq mfr mfs mft mfu mfv mfw mfx mfy mfz 

mga-mgz :
mga mgb mgc mgd mge mgf mgg mgh mgi mgj mgk mgl mgm mgn mgo mgp mgq mgr mgs mgt mgu mgv mgw mgx mgy mgz 

mha-mhz :
mha mhb mhc mhd mhe mhf mhg mhh mhi mhj mhk mhl mhm mhn mho mhp mhq mhr mhs mht mhu   mhw mhx mhy 
mhz 

mia-miz :
mia mib mic mid mie mif mig mih mii mij mik mil mim min mio mip miq mir mis mit miu   miw mix miy 
miz 

mja-mjz :
mja   mjc mjd mje   
mjg mjh mji mjj mjk mjl mjm mjn mjo mjp mjq mjr mjs mjt mju mjv mjw mjx mjy mjz

mka-mkz :
mka mkb mkc mkd mke mkf mkg   mki mkj 
mkk mkl mkm mkn mko mkp mkq mkr mks mkt mku mkv mkw mkx mky mkz 

mla-mlz :
mla mlb mlc mld mle mlf mlg mlh mli mlj mlk mll mlm mln mlo mlp mlq mlr mls mlt mlu mlv mlw mlx   
mlz 

mma-mmz :
mma mmb mmc mmd mme mmf mmg mmh mmi mmj mmk mml mmm mmn mmo mmp mmq mmr mms mmt mmu mmv mmw mmx mmy mmz 

mna-mnz :
mna mnb mnc mnd mne mnf mng mnh mni mnj mnk mnl mnm mnn   
mnp mnq mnr mns mnt mnu mnv mnw mnx mny mnz 

moa-moz :
moa   moc mod moe 
mof mog moh moi moj mok mol mom mon moo mop moq mor mos mot mou mov mow mox moy moz 

mpa-mpz :
mpa mpb mpc mpd mpe mpf mpg mph mpi mpj mpk mpl mpm mpn mpo mpp mpq mpr mps mpt mpu mpv mpw mpx mpy mpz 

mqa-mqz :
mqa mqb mqc   mqe 
mqf mqg mqh mqi mqj mqk mql mqm mqn mqo mqp mqq mqr mqs mqt mqu mqv mqw mqx mqy mqz 

mra-mrz :
mra mrb mrc mrd mre mrf mrg mrh mri mrj mrk mrl mrm mrn mro mrp mrq mrr mrs mrt mru mrv mrw mrx mry mrz 

msa-msz :
msa msb msc msd mse msf msg msh msi msj msk msl msm msn mso msp msq msr mss mst msu msv msw msx msy msz 

mta-mtz :
mta mtb mtc mtd mte mtf mtg mth mti mtj mtk mtl mtm mtn mto mtp mtq mtr mts mtt mtu mtv mtw mtx mty mtz 

mua-muz :
mua mub muc mud mue   mug muh mui muj 
muk mul mum   muo 
mup muq mur mus mut muu muv   mux muy 
muz 

mva-mvz :
mva mvb mvc mvd mve mvf mvg mvh mvi mvj mvk mvl mvm mvn mvo mvp mvq mvr mvs mvt mvu mvv mvw mvx mvy mvz 

mwa-mwz :
mwa mwb mwc mwd mwe mwf mwg mwh mwi mwj mwk mwl mwm mwn mwo mwp mwq mwr mws mwt mwu mwv mww mwx mwy mwz 

mxa-mxz :
mxa mxb mxc mxd mxe mxf mxg mxh mxi mxj mxk mxl mxm mxn mxo mxp mxq mxr mxs mxt mxu mxv mxw mxx mxy mxz 

mya-myz :
mya myb myc myd mye myf myg myh myi myj myk myl mym   myo 
myp myq myr mys myt myu myv myw myx myy myz 

mza-mzz :
mza mzb mzc mzd mze   mzg mzh mzi mzj 
mzk mzl mzm mzn mzo mzp mzq mzr mzs mzt mzu mzv mzw mzx mzy mzz

n 

naa-naz :
naa nab nac nad nae naf nag     naj nak 
nal nam nan nao nap naq nar nas nat nau nav naw nax nay naz 

nba-nbz :
nba nbb nbc nbd nbe nbf nbg nbh nbi nbj nbk nbl nbm nbn nbo nbp nbq nbr nbs nbt nbu nbv nbw nbx nby   

nca-ncz :
nca ncb ncc ncd nce ncf ncg nch nci ncj nck ncl ncm ncn nco ncp   ncr ncs nct 
ncu     ncx   ncz 

nda-ndz :
nda ndb ndc ndd nde ndf ndg ndh ndi ndj ndk ndl ndm ndn ndo ndp ndq ndr nds ndt ndu ndv ndw ndx ndy ndz 

nea-nez :
nea neb nec ned nee nef neg neh nei nej nek   nem nen neo 
nep neq ner nes net   nev new nex ney 
nez 

nfa-nfz :
nfa     nfd     nfg       nfk nfl           nfr     nfu           

nga-ngz :
nga ngb ngc ngd nge   ngg ngh ngi ngj 
ngk ngl ngm ngn ngo ngp ngq ngr ngs ngt ngu ngv ngw ngx ngy ngz 

nha-nhz :
nha nhb nhc nhd nhe nhf nhg nhh nhi   
nhk   nhm nhn nho 
nhp nhq nhr   nht 
nhu nhv nhw nhx nhy nhz 

nia-niz :
nia nib   nid nie 
nif nig nih nii nij nik nil nim nin nio   niq nir nis nit 
niu niv niw nix niy niz 

nja-njz :
nja njb   njd       
njh nji njj   njl 
njm njn njo     njr 
njs njt nju     njx 
njy   

nka-nkz :
nka nkb nkc nkd nke nkf nkg nkh nki nkj nkk   nkm nkn nko 
nkp   nkr nks nkt 
nku   nkw nkx nky 
nkz 

nla-nlz :
nla   nlc nld nle   
nlg   nli nlj nlk 
nll   nln nlo     nlr     nlu nlv   nlx nly   

nma-nmz :
nma nmb nmc nmd nme nmf nmg nmh nmi nmj nmk nml nmm nmn nmo nmp nmq nmr nms nmt nmu nmv nmw nmx nmy nmz 

nna-nnz :
nna nnb nnc nnd nne nnf nng nnh nni nnj nnk nnl nnm nnn nno nnp nnq nnr nns nnt nnu nnv nnw nnx nny nnz 

noa-noz :
noa nob noc nod noe nof nog noh noi   
nok   nom non noo 
nop noq nor nos not nou nov now   noy 
noz 

npa-npz :
npa npb           nph       npl   npn npo       
nps   npu       npy   

nqa-nqz :
            nqg       nqk   nqm nqn nqo                       

nra-nrz :
nra nrb nrc   nre   
nrg   nri     nrl nrm 
nrn   nrp   nrr   nrt       nrx   nrz 

nsa-nsz :
nsa   nsc nsd nse   
nsg nsh nsi   nsk 
nsl nsm nsn nso nsp nsq nsr nss nst nsu nsv nsw nsx nsy nsz

nta-ntz :
        nte       nti ntj ntk   ntm   nto ntp   
ntr nts       ntw   
nty ntz 

nua-nuz :
nua   nuc nud nue 
nuf nug nuh nui nuj   nul num nun nuo 
nup nuq nur nus nut nuu nuv nuw nux nuy nuz 

nva-nvz :
              nvh         
nvm                           

nwa-nwz :
nwa nwb nwc   nwe       nwi       nwm         
nwr           nwx nwy   

nxa-nxz :
nxa     nxd nxe   nxg   nxi     nxl nxm nxn       nxr     nxu     nxx     

nya-nyz :
nya nyb nyc nyd nye nyf nyg nyh nyi nyj nyk nyl nym nyn nyo nyp nyq nyr nys nyt nyu nyv nyw nyx nyy   

nza-nzz :
nza nzb             nzi   nzk   nzm           nzs   nzu       nzy

o 

oaa-oaz :
oaa   oac                             oar       oav         

oba-obz :
                obi     obl 
obm   obo     obr   obt 
obu           

oca-ocz :
oca             och oci           oco           ocu           

oda-odz :
oda                   odk                 odt odu           

oea-oez : néant

ofa-ofz :
                            ofo       ofs   ofu           

oga-ogz :
  ogb ogc   oge   ogg               ogo           ogu           

oha-ohz :
                                      oht ohu           

oia-oiz :
oia                         oin                         

oja-ojz :
  ojb ojc       ojg   oji             ojp     ojs     ojv ojw       

oka-okz :
oka okb   okd oke     okh oki   okj okk okl okm 
okn oko     okr oks   oku okv   okx     

ola-olz :
ola     old ole               olm   olo                       

oma-omz :
oma omb omc   ome   omg   omi   omk oml   omn omo 
omp   omr   omt omu   omw omx     

ona-onz :
ona onb     one   ong   
oni onj onk     onn ono 
onp   onr ons ont onu   
onw onx     

ooa-ooz :
      ood     oog             
oon       oor oos               

opa-opz :
opa                   opk   opm   opo         opt         opy   

oqa-oqz : néant

ora-orz :
ora   orc   ore   org orh ori       orm orn oro     
orr ors ort oru orv 
orw orx   orz 

osa-osz :
osa   osc           osi           oso osp     oss ost 
osu     osx     

ota-otz :
ota otb   otd ote       
oti   otk otl otm otn     otq otr ots ott otu otw             otx oty otz 

oua-ouz :
oua oub     oue       oui       oum oun                         

ova-ovz : néant

owa-owz :
                owi     owl                             

oxa-oxz : néant

oya-oyz :
  oyb   oyd                 
oym                       oyy   

oza-ozz :
                        ozm                           
</tt>

p 

paa-paz :
  pab pac pad pae paf 
pag pah pai   pak pal 
pam pan pao pap paq 
par pas pat pau pav 
paw pax pay paz 

pba-pbz :
  pbb pbc   pbe pbf pbg 
pbh pbi     pbl   pbn pbo pbp   pbr pbs pbt pbu 
pbv     pby pbz 

pca-pcz :
pca pcb pcc pcd pce 
pcf pcg pch pci pcj 
pck pcl pcm pcn   pcp   
pcr         pcw       

pda-pdz :
pda   pdc           pdi         pdn pdo         pdt pdu           

pea-pez :
pea peb   ped pee pef 
peg peh pei pej pek 
pel pem   peo pep peq   
pes     pev   pex pey pez

pfa-pfz :
pfa       pfe       pfl                                   

pga-pgz :
pga           pgg   pgi   
pgk     pgn         pgs   
pgu       pgy   

pha-phz :
pha     phd     phg phh 
    phk phl phm phn pho   phq phr   pht phu phv 
phw       

pia-piz :
pia pib pic pid pie 
pif pig pih pii pij   
pil pim pin pio pip   
pir pis pit piu piv 
piw pix piy piz 

pja-pjz :
                                      pjt             

pka-pkz :
pka pkb pkc       pkg pkh           pkn pko pkp   pkr pks pkt pku           

pla-plz :
pla plb plc pld ple   
plg plh pli plj plk 
pll   pln plo plp plq 
plr pls plt plu plv 
plw   ply plz 

pma-pmz :
pma pmb pmc   pme pmf   
pmh pmi pmj pmk pml 
pmm pmn pmo   pmq pmr 
pms pmt pmu   pmw pmx 
pmy pmz 

pna-pnz :
pna pnb pnc   pne   png 
pnh pni       pnm pnn pno pnp pnq pnr pns pnt 
pnu pnv pnw pnx pny 
pnz 

poa-poz :
poa pob poc pod poe 
pof pog poh poi   pok 
pol pom pon poo pop poq por pos pot pou pov 
pow pox poy   

ppa-ppz :
ppa       ppe       ppi   
ppk ppl ppm ppn ppo 
ppp ppq ppr pps ppt 
ppu ppv         

pqa-pqz :
pqa                       pqm                           

pra-prz :
  prb prc prd pre   prg 
prh pri   prk prl prm 
prn pro prp prq prr 
prs prt pru   prw prx 
pry prz 

psa-psz :
psa   psc psd pse   psg 
psh psi     psl psm psn 
pso psp psq psr pss 
pst psu   psw   psy   

pta-ptz :
pta             pth pti         ptn pto ptp   ptr   ptt ptu ptv ptw   pty   

pua-puz :
pua pub puc pud pue 
puf pug   pui puj puk   
pum   puo pup puq pur 
pus put puu   puw pux 
puy puz 

pva-pvz : néant

pwa-pwz :
pwa pwb         pwg           pwm pwn pwo     pwr         pww       

pxa-pxz :
                        pxm                           

pya-pyz :
        pye               pym pyn             pyu     pyx pyy   

pza-pzz :
                          pzn

q 

qaa-qaz : réservés à un usage local

qba-qbz : réservés à un usage local

qca-qcz : réservés à un usage local

qda-qdz : réservés à un usage local

qea-qez : réservés à un usage local

qfa-qfz : réservés à un usage local

qga-qgz : réservés à un usage local

qha-qhz : réservés à un usage local

qia-qiz : réservés à un usage local

qja-qjz : réservés à un usage local

qka-qkz : réservés à un usage local

qla-qlz : réservés à un usage local

qma-qmz : réservés à un usage local

qna-qnz : réservés à un usage local

qoa-qoz : réservés à un usage local

qpa-qpz : réservés à un usage local

qqa-qqz : réservés à un usage local

qra-qrz : réservés à un usage local

qsa-qsz : réservés à un usage local

qta-qtz : réservés à un usage local

qua-quz :
qua qub quc qud que quf qug quh qui quj quk qul qum qun   
qup quq qur qus qut quu quv quw qux quy quz

qva-qvz :
qva   qvc   qve     
qvh qvi qvj   qvl 
qvm qvn qvo qvp     
qvs       qvw   qvy qvz

qwa-qwz :
qwa   qwc         qwh         qwm           qws qwt             

qxa-qxz :
qxa   qxc         qxh 
qxi     qxl   qxn qxo 
qxp qxq qxr qxs qxt qxu   qxw       

qya-qyz :
qya

qza-qzz : néant

r 

raa-raz :
raa rab rac rad   
raf rag rah rai raj rak ral ram ran rao rap raq rar ras rat rau rav raw rax ray raz 

rba-rbz :
  rbb 

rca-rcf :
    rcf 

rda-rdz :
  rdb 

rea-rez :
rea reb     ree   reg   rei rej   rel rem 
ren       rer res ret         rey   

rfa-rfz : néant

rga-rgz :
rga       rge           
rgk             rgr rgs   rgu           

rha-rhz :
              rhg               rhp                     

ria-riz :
ria       rie rif           ril rim rin       
rir   rit riu           

rja-rjz :
            rjg   rji                   rjs               

rka-rkz :
rka rkb           rkh 
rki       rkm             
rkt             

rla-rlz : néant

rma-rmz :
rma rmb rmc rmd rme rmf rmg rmh rmi   
rmk rml rmm rmn rmo rmp   rmr rms rmt 
rmu rmv rmw rmx rmy rmz 

rna-rnz :
rna     rnd     rng         rnl   rnn   rnp             rnw       

roa-roz :
  rob roc rod roe 
rof rog roh       rol 
rom ron roo rop   
ror     rou   row       

rpa-rpz :
                          rpn           rpt             

rqa-rqz : néant

rra-rrz :
                rri           rro                       

rsa-rsz :
  rsb             rsi     
rsl                             

rta-rtz :
              rth         
rtm                   rtw       

rua-ruz :
  rub ruc   rue ruf 
rug ruh rui   ruk     
run ruo rup ruq   
rus rut ruu       ruy 
ruz 

rva-rvz : néant

rwa-rwz :
rwa                   rwk   rwm   rwo     rwr                 

rxa-rxz : néant

rya-ryz :
                          ryn         rys   ryu           

rza-rzz : néant

s 

saa-saz :
saa sab sac sad sae 
saf sag sah   saj 
sak   sam san sao 
sap saq sar sas sat 
sau sav saw sax say 
saz 

sba-sbz :
sba sbb sbc sbd sbe 
sbf sbg sbh sbi sbj 
sbk sbl sbm sbn sbo 
sbp sbq sbr sbs sbt 
sbu sbv sbw sbx sby 
sbz 

sca-scz :
sca scb     sce scf 
scg sch sci   sck 
scl   scn sco scp 
scq   scs   scu scv 
scw scx     

sda-sdz :
sda sdb sdc   sde 
sdf sdg sdh   sdj   
sdl sdm sdn sdo sdp   sdr sds sdt sdu     
sdx   sdz 

sea-sez :
sea seb sec sed see 
sef seg seh sei sej 
sek sel   sen seo 
sep seq ser ses set 
seu sev sew   sey 
sez 

sfa-sfz :
  sfb                     
sfm           sfs       
sfw       

sga-sgz :
sga sgb sgc   sge   
sgg sgh sgi   sgk 
sgl sgm   sgo sgp   
sgr   sgt sgu   sgw 
sgx   sgz 

sha-shz :
sha shb shc   she   
shg shh shi shj shk 
shl shm shn sho shp 
shq shr shs sht shu 
shv shw shx shy shz 

sia-siz :
sia sib sic sid sie 
sif sig sih sii sij 
sik sil sim sin   
sip siq sir sis   
siu siv siw six siy 
siz 

sja-sjz :
sja sjb   sjd sje   
sjg       sjk sjl sjm 
sjn sjo sjp   sjr 
sjs sjt sju   sjw       

ska-skz :
ska skb skc skd ske 
skf skg skh ski skj 
skk   skm skn sko 
skp skq skr sks skt 
sku skv skw skx sky 
skz 

sla-slz :
    slc sld sle slf 
slg slh sli slj slk 
sll slm sln   slp 
slq slr sls slt slu 
slv slw slx sly slz 

sma-smz :
sma smb smc smd sme 
smf smg smh   smj 
smk sml smm smn smo 
smp smq smr sms smt 
smu smv smw smx smy 
smz 

sna-snz :
sna snb snc snd sne 
snf sng snh sni snj 
snk snl snm snn sno 
snp snq snr sns   
snu snv snw snx sny 
snz 

soa-soz :
soa sob soc sod soe   sog soh soi soj 
sok sol som    soo 
sop soq sor sos sot 
sou sov sow sox soy 
soz 

spa-spz :
spa spb spc spd spe   spg   spi   spk spl 
spm   spo spp spq 
spr sps spt spu     
spx spy   

sqa-sqz :
sqa             sqh sqi       sqm sqn sqo sqq     sqs sqt squ           

sra-srz :
sra srb src srd sre 
srf srg srh sri   
srk srl srm srn sro 
srp srq srr srs srt 
sru srv srw srx sry 
srz 

ssa-ssz :
  ssb ssc ssd sse 
ssf ssg ssh ssi ssj 
ssk ssl ssm ssn sso 
ssp ssq ssr sss sst 
ssu ssv ssw ssx ssy 
ssz 

sta-stz :
sta stb stc std ste 
stf stg sth sti stj 
stk stl stm stn sto 
stp stq str sts stt 
stu stv stw       

sua-suz :
sua sub suc   sue   
sug   sui suj suk 
sul sum sun     suq 
sur sus sut   suv 
suw sux suy suz 

sva-svz :
sva svb svc   sve           svk             svr 
svs         svx     

swa-swz :
swa swb swc   swe 
swf swg swh swi swj 
swk swl swm swn swo 
swp swq swr sws swt 
swu swv sww swx swy 

sxa-sxz :
  sxb sxc   sxe   sxg       sxk sxl sxm sxn 
sxo     sxr sxs   sxu   sxw       

sya-syz :
sya syb syc           
syi   syk syl sym 
syn syo     syr sys       syw       

sza-szz : 
sza szb szc szd sze   szg         szl   szn   szp           szv szw

t 

taa-taz :
taa tab tac tad tae 
taf tag tah   taj 
tak tal tam tan tao 
tap taq tar tas tat 
tau tav taw tax tay 
taz 

tba-tbz :
tba tbb tbc tbd tbe 
tbf tbg tbh tbi tbj 
tbk tbl tbm tbn tbo 
tbp   tbr tbs tbt 
tbu tbv tbw tbx tby 
tbz 

tca-tcz :
tca tcb tcc tcd tce 
tcf tcg tch tci   
tck tcl tcm tcn tco 
tcp tcq   tcs tct 
tcu   tcw tcx tcy 
tcz 

tda-tdz :
tda tdb tdc tdd   
tdf tdg tdh tdi tdj 
tdk tdl   tdn tdo   
tdq tdr tds tdt tdu 
tdv   tdx tdy   

tea-tez :
tea teb tec ted tee 
tef teg teh tei   
tek tel tem ten teo 
tep teq ter tes tet 
teu tev tew tex tey   

tfa-tfz :
                tfi         
tfn tfo     tfr   tft 

tga-tgz :
tga tgb tgc tgd tge 
tgf tgg tgh tgi   
tgk tgl     tgo tgp 
tgq tgr tgs tgt tgu 
tgv tgw tgx tgy   

tha-thz :
tha   thc thd the thf   thh thi   thk 
thl thm thn   thp 
thq thr ths tht thu 
thv thw thx thy thz 

tia-tiz :
tia   tic tid tie 
tif tig tih tii tij 
tik til tim tin tio 
tip tiq tir tis tit 
tiu tiv tiw tix tiy 
tiz 

tja-tjz :
tja           tjg   tji       tjm tjn tjo       
tjs   tju           

tka-tkz :
tka tkb   tkd tke 
tkf         tkk tkl tkm tkn   tkp tkq tkr 
tks tkt tku   tkw 
tkx   tkz 

tla-tlz :
tla tlb tlc tld   
tlf tlg tlh tli tlj 
tlk tll tlm tln tlo 
tlp tlq tlr tls tlt 
tlu tlv tlw tlx tly 
tlz 

tma-tmz :
tma tmb tmc tmd tme tmf tmg tmh tmi tmj 
tmk tml tmm tmn tmo 
tmp tmq tmr tms tmt 
tmu tmv tmw   tmy 
tmz 

tna-tnz :
tna tnb tnc tnd tne 
tnf tng tnh tni   
tnk tnl tnm tnn tno 
tnp tnq tnr tns tnt 
tnu tnv tnw tnx tny tnz 

toa-toz :
  tob toc tod toe 
tof tog toh toi 
toj   tol tom ton 
too top toq tor tos   tou tov tow tox 
toy toz 

tpa-tpz :
tpa   tpc   tpe tpf 
tpg   tpi tpj tpk 
tpl tpm tpn tpo tpp 
tpq tpr   tpt tpu 
tpv tpw tpx tpy tpz 

tqa-tqz :
  tqb                   tql tqm tqn tqo tqp tqq 
tqr   tqt tqu   tqw       

tra-trz :
tra trb trc trd tre 
trf trg trh tri trj   trl trm trn tro 
trp trq trr trs trt 
tru trv trw trx try 
trz 

tsa-tsz :
tsa tsb tsc tsd tse 
tsf tsg tsh tsi tsj 
tsk tsl tsm tsn tso 
tsp tsq tsr tss   
tsu tsv tsw tsx tsy 
tsz 

tta-ttz :
tta ttb ttc ttd tte 
ttf ttg tth tti ttj 
ttk ttl ttm ttn tto 
ttp ttq ttr tts ttt 
ttu ttv ttw   tty 
ttz 

tua-tuz :
tua tub tuc tud tue 
tuf tug tuh tui tuj 
tuk tul tum tun tuo 
tuq tur tus   tuu 
tuv   tux tuy tuz 

tva-tvz :
tva     tvd tve           tvk tvl tvm tvn tvo       tvs tvt     tvw   tvy   

twa-twz :
twa twb twc twd twe 
twf twg twh twi     
twl twm twn two twp 
twq twr   twt twu   
tww twx twy   

txa-txz :
txa txb txc   txe 
txg txh txi       txm 
txn txo   txq txr 
txs txt txu     txx 
txy   

tya-tyz :
tya       tye     tyh 
tyi tyj   tyl   tyn   
typ   tyr tys tyt 
tyu tyv   tyx   tyz 

tza-tzz :
tza tzb tzc   tze     
tzh   tzj tzm tzn tzo tzs tzt tzu tzx tzz

u 

uaa-uaz :
                        uam 
uan       uar                 

uba-ubz :
uba               ubi                 ubr     ubu       uby   

uca-ucz : néant

uda-udz :
uda       ude   udg   
udi udj   udl udm               udu           

uea-uez :
                                    ues               

ufa-ufz :
                ufi                                   

uga-ugz :
uga ugb     uge                 ugn ugo                   ugy   

uha-uhz :
uha                         
uhn                         

uia-uiz :
            uig                       uis     uiv         

uja-ujz :
                uji                                   

uka-ukz :
uka           ukg ukh       ukl       ukp ukq ukr uks   uku   ukw       

ula-ulz :
ula ulb ulc     ulf     uli   ulk ull ulm 
uln             ulu           

uma-umz :
uma umb umc umd     
umg   umi       umm umn umo ump   umr ums   
umu           

una-unz :
una     und une   ung       unk   unm     unp   
unr           unx   unz 

uoa-uoz :
                    uok                               

upa-upz :
                upi             upv         

uqa-uqz

ura-urz :
ura urb urc urd ure 
urf urg urh uri   
urk url urm urn uro 
urp   urr   urt uru 
urv urw urx ury urz 

usa-usz :
usa             ush usi   usk         usp         
usu           

uta-utz :
uta       ute                     utp   utr     utu           

uua-uuz :
                        uum 
uun       uur     uuu           

uva-uvz :
        uve     uvh       
uvl                             

uwa-uwz :
uwa 

uxa-uxz : néant

uya-uyz :
uya 

uza-uzz :
  uzb                       
uzn         uzs

v 

vaa-vaz :
vaa       vae vaf vag 
vah vai vaj   val 
vam van vao vap   
var vas   vau vav     
vay   

vba-vbz :
  vbb 

vca-vcz : néant

vda-vdz : néant

vea-vez :
    vec ved               
vel vem ven veo vep   ver                 

vfa-vfz : néant

vga-vgz ;
                                  vgr   vgt             

vha-vhz : néant

via-viz :
    vic vid vie vif 
vig         vil   vin         vis vit   viv         

vja-vjz : néant

vka-vkz :
vka               vki vkj vkk vkl vkm   vko 
vkp       vkt vku           

vla-vlz :
                              
vlp   vlr vls               

vma-vmz :
vma vmb vmc vmd vme 
vmf vmg vmh vmi vmj 
vmk vml vmm     vmp 
vmq vmr vms   vmu 
vmv vmw vmx vmy vmz 

vna-vnz :
                    vnk   
vnm     vnp                     

voa-voz :
                      vol           vor   vot             

vpa-vpz : néant

vqa-vqz : néant

vra-vrz :
                                    vrs vrt             

vsa-vsz :
                vsi     vsl                   vsv         

vta-vtz :
                            
vto                       

vua-vuz :
                        vum 
vun           vut             

vva-vvz : néant

vwa-vwz :
vwa

vxa-vxz : néant

vya-vyz : néant

vza-vzz : néant

w 

waa-waz :
waa wab wac wad wae 
waf wag wah wai waj   wal wam wan wao 
wap waq war was wat 
wau wav waw wax way 
waz 

wba-wbz :
wba wbb     wbe wbf   
wbh wbi wbj wbk wbl 
wbm     wbp wbq wbr   
wbt   wbv wbw       

wca-wcz :
wca               wci                                   

wda-wdz :
      wdd     wdg     wdj                     wdu           

wea-wez :
wea   wec wed       weh wei       wem   weo wep   wer wes wet weu   
wew       

wfa-wfz :
            wfg                                       

wga-wgz :
wga           wgg   wgi           wgo               
wgw   wgy   

wha-whz :
wha           whg       
whk                   whu           

wia-wiz :
  wib wic   wie wif 
wig wih wii wij wik 
wil wim win       wir   wit wiu wiv wiw   
wiy   

wja-wjz :
wja               wji                                   

wka-wkz :
wka wkb   wkd               wkl                 wku   wkw       

wla-wlz :
wla   wlc   wle   wlg   wli   wlk wll wlm 
wln wlo     wlr wls   
wlu wlv wlw wlx wly   

wma-wmz :
wma wmb wmc wmd wme     wmh wmi       wmm 
wmn wmo       wms wmt     wmw       

wna-wnz :
  wnb wnc wnd wne   
wng   wni   wnk  wnm   wno wnp         wnu           

woa-woz :
woa wob woc wod woe 
wof wog   woi   wok 
wol wom won woo     
wor wos       wow   woy   

wpa-wpz :
    wpc 

wqa-wqz : néant

wra-wrz :
wra wrb   wrd     wrg 
wrh wri     wrl wrm 
wrn   wrp   wrr wrs   
wru wrv wrw wrx wry 
wrz 

wsa-wsz :
wsa               wsi   
wsk             wsr wss   wsu wsv         

wta-wtz :
          wtf     wti   
wtk   wtm                   wtw       

wua-wuz :
wua wub   wud       wuh        wul wum wun       
wur   wut wuu wuv   
wux wuy   

wva-wvz : néant

wwa-wwz :
wwa                           wwo     wwr         www       

wxa-wxz :
wxa 

wya-wyz :
wya wyb                     wym         wyr             wyy

wza-wzz : néant

x 

xaa-xaz :
xaa xab xac xad xae   xag   xai     xal xam xan xao xap xaq xar 
xas xat xau xav xaw   xay   

xba-xbz :
xba   xbc           xbi       xbm   xbo     xbr         xbw xbx     

xca-xcz :
  xcb xcc   xce   xcg 
xch       xcl xcm xcn 
xco     xcr   xct xcu 
xcv xcw   xcy   

xda-xdz :
    xdc                   
xdm                       
xdy   

xea-xez :
  xeb   xed     xeg         xel xem     xep   xer xes xet xeu           

xfa-xfz :
xfa 

xga-xgz :
xga         xgf           
xgl           xgr                 

xha-xhz :
xha   xhc xhd xhe                   xho     xhr   
xht xhu xhv         

xia-xiz :
xia xib             xii     xil   xin   xip   xir       xiv     xiy   

xja-xjz : néant

xka-xkz :
xka xkb xkc xkd xke 
xkf xkg xkh xki xkj 
xkk xkl   xkn xko 
xkp xkq xkr xks xkt 
xku xkv xkw xkx xky 
xkz 

xla-xlz :
xla xlb xlc xld xle   xlg   xli         xln 
xlo xlp     xls   xlu 
      xly   

xma-xmz :
xma xmb xmc xmd xme 
xmf xmg xmh   xmj 
xmk xml xmm xmn xmo 
xmp xmq xmr xms xmt 
xmu xmv xmw xmx xmy 
xmz 

xna-xnz :
xna xnb         xng xnh           xnn xno     xnr xns               

xoa-xoc : 
    xoc xod     xog   
xoi   xok   xom xon 
xoo xop   xor         
xow       

xpa-xpc :
    xpc   xpe   xpg   
xpi   xpk   xpm xpn 
xpo xpp   xpr xps   
xpu       xpy   

xqa-xqz :
xqa                                     xqt             

xra-xrz :
xra xrb     xre       
xri       xrm xrn       
xrr   xrt xru   xrw       

xsa-xsz :
xsa xsb xsc xsd xse     xsh xsi xsj   xsl 
xsm xsn xso xsp xsq 
xsr xss   xsu xsv     
xsy   

xta-xtz :
xta xtb xtc xtd xte   xtg   xti xtj   xtl 
xtm xtn xto xtp xtq 
xtr xts xtt xtu   
xtw   xty xtz 

xua-xuz :
xua xub         xug     
xuj     xum   xuo xup   xur   xut xuu           

xva-xvz :
        xve       xvi         xvn xvo       xvs               

xwa-xwz :
xwa   xwc   xwe   xwg         xwl     xwo     xwr

xxa-xxz :
                    xxk xyl                             

xya-xyz : néant

xza-xzz :
              xzh         
xzm     xzp

y 

yaa-yaz :
yaa yab yac yad yae 
yaf yag yah yai yaj 
yak yal yam   yao 
yap yaq yar yas yat 
yau yav yaw yax yay 
yaz 

yba-ybz :
yba ybb   ybd ybe     
ybh ybi ybj ybk ybl 
ybm ybn ybo                 ybx yby   

yca-ycz :
              ych       ycl   ycn   ycp                     

yda-ydz :
      ydd yde   ydg       ydk               yds               

yea-yez :
yea   yec   yee       
yei yej   yel   yen       yer yes yet yeu 
yev     yey   

yfa-yfg : néant

yga-ygz :
                      ygl 
ygm     ygp   ygr         ygw       

yha-yhz :
yha     yhd               
yhl                             

yia-yiz :
yia     yid   yif yig 
yih yii yij yik yil 
yim yin   yip yiq 
yir yis yit yiu yiv   yix yiy yiz 

yja-yjz : néant

yka-ykz :
yka           ykg   yki   ykk ykl ykm   yko     
ykr   ykt         yky   

yla-ylz :
yla       yle   ylg   
yli     yll ylm yln 
ylo     ylr     ylu       yly   

yma-ymz :
yma ymb ymc ymd yme   ymg ymh ymi   ymk 
yml ymm ymn ymo ymp 
ymq ymr yms ymt       
ymx   ymz 

yna-ynz :
yna     ynd yne   yng 
ynh     ynk ynl   ynn 
yno       yns   ynu           

yoa-yoz :
  yob         yog   yoi   yok   yom yon       yor yos         yox yoy   

ypa-ypz :
ypa ypb         ypg yph         ypm ypn ypo ypp                   ypz 

yqa-yqz : néant

yra-yrz :
yra yrb     yre       
yri   yrk yrl   yrn         yrs       yrw       

ysa-ysz :
    ysc ysd               
ysl   ysn yso ysp   
ysr yss           ysy   

yta-ytz :
yta                     ytl       ytp                     

yua-yuz :
yua yub yuc yud yue 
yuf yug   yui yuj 
yuk yul yum yun   
yup yuq yur yus yut 
yuu   yuw yux yuy 
yuz 

yva-yvz :
yva                                     yvt             

ywa-ywz :
ywa                     ywl   ywn     ywq ywr   ywt ywu   yww       

yxa-yxz : néant

yya-yyz :
                                        yyu         yyz 

yza-yzz :
            yzg         yzk

z 

zaa-zaz :
zaa zab zac zad zae 
zaf zag zah zai zaj 
zak zal zam   zao zap 
zaq zar zas zat zau 
zav zaw zax zay zaz 

zba-zbz :
    zbc   zbe             zbl               zbt     zbw       

zca-zcz :
zca             zch   zdj                                 

zda-zdz : néant

zea-zez :
zea           zeg zeh           zen                         

zfa-zfz : néant :

zga-zgz :
zga zgb                     
zgm zgn       zgr                 

zha-zhz :
zha zhb   zhd         zhi         zhn zho               
zhw       

zia-ziz :
zia zib                 zik   zim zin       zir         
ziw     ziz 

zja-zjz : néant

zka-zkz :
zka zkb         zkg zkh     zkk       zko zkp   zkr   
zkt zku zkv       zkz 

zla-zlz :
                  zlj     zlm 
zln     zlq                   

zma-zmz :
zma zmb zmc zmd zme 
zmf zmg zmh zmi zmj 
zmk zml zmm zmn zmo 
zmp zmq zmr zms zmt 
zmu zmv zmw zmx zmy 
zmz 

zna-znz :
zna       zne   zng       
znk               zns               

zoa-zoz :
    zoc         zoh         
zom   zoo   zoq zor zos               

zpa-zpz :
zpa zpb zpc zpd zpe 
zpf zpg zph zpi zpj 
zpk zpl zpm zpn zpo 
zpp zpq zpr zps zpt 
zpu zpv zpw zpx zpy 
zpz 

zqa-zqz :
        zqe 

zra-zrz :
zra           zrg                     zrn zro zrp     zrs               

zsa-zsz :
zsa                   zsk zsl zsm         zsr     zsu           

zta-ztz :
        zte   ztg         ztl ztm ztn   ztp ztq   zts 
ztt ztu     ztx zty   

zua-zuz :
zua             zuh       zul zum zun                     
zuy   

zva-zvz : néant

zwa-zwz :
zwa 

zxa-zxz :
                                              zxx     

zya-zyz :
  zyb         zyg     zyj       zyn   zyp                     

zza-zzz :
zza                 zzj

Codes retirés 
 | mol | mo | Moldave | лимба молдовеняскэ | Moldavian | retiré le .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 ISO
 ISO 639, codification des noms de langues
 ISO 639-1 (2002), Liste des codes ISO 639-1 (alpha-2)
 ISO 639-2 (1998), Liste des codes ISO 639-2 (alpha-3)
 ISO 639-3 (2007), Liste des codes ISO 639-3 (alpha-3), traitement exhaustif des langues [cet article en constitue l'index général]
 ISO 639-4 (2010), principes généraux de codage
 ISO 639-5 (2008), Liste des codes ISO 639-5 (alpha-3), traitement des familles et groupes de langues
 ISO 639-6 (2009), traitement exhaustif des variantes linguistiques (alpha-4)
 ISO 3166, codes de noms de pays (alpha-2)
 ISO 15924, codes d’écritures et systèmes d'écriture (alpha-4)
 Code de langue IETF, définis par la recommandation BCP 47
 SIL International : Summer Institute of Linguistics (principal rédacteur de l'ISO 639-3)

Lien externe 
  Listes des codes avec filtres de tri dans site web de SIL International.

ISO 639
03, Liste
ISO 639-3
ISO 639-3